Le nom de famille Fontanel est partagé par plusieurs personnalités :
 Abraham Fontanel (1740-1817), marchand d'art et collectionneur français ;

 Alain Fontanel (né en 1969), homme politique français  ;
 Béatrice Fontanel (née en 1957), illustratrice française ;

 Geneviève Fontanel (1936-2018), comédienne française ;
 Pierre Fontanel (né au  - mort au ), écrivain scientifique canadien ;
 Sophie Fontanel (née en 1962), journaliste et écrivain française.

Voir aussi